Aart de Geus ist der Name folgender Personen:

* Aart de Geus (Elektroingenieur) (* 1954), niederländischer Unternehmer und Elektroingenieur
 Aart Jan de Geus (* 1955), niederländischer Manager